Адріанова-Перетц Варвара Павлівна — російська й українська літературознавиця, фольклористка, театрознавиця, мовознавиця, текстолог, бібліограф
 Перетц Володимир Миколайович — український філолог, історик і теоретик літератури, текстолог

Єврейські прізвища